USS Preble (1813)
USS Preble (1839)
USS Preble (DD-12)
USS Preble (DD-345)
USS Preble (DDG-46)
USS Preble (DDG-88)